Бартоше́вский — польське прізвище.

Відомі носії 
 Валентин Бартошевський — польський письменник XVIII століття.
 Владислав Бартошевський (1922—2015) — польський політик, історик, публіцист та дипломат.
 Кароль Бартошевський (1837—1901) — польський нотар, мер міста Ярослав (Польща).
 Бартошевський Іван (1852—1920) — священик.

Польські прізвища